Университет Линкольна может означать высшее учебное заведение:

Соединённые Штаты Америки

Калифорния 
 Университет Авраама Линкольна — юридический онлайн-университет в Глендейле.
 Клермонтский университет Линкольн — онлайн-университет в Клермонте.
 Университет Линкольна (Калифорния) — частный университет в Окленде.

Иллинойс 
 Линкольнский христианский университет — частный христианский университет в Линкольне.
 Линкольнский колледж (Иллинойс) — частный независимый колледж свободных искусств в Линкольне.

Другие штаты 
 Университет Хуареса-Линкольна — бывший университет (1971—1979) в Форт-Уэрте и Остине, штат Техас.
 Мемориальный университет Линкольна — частный университет свободных искусств в Харрогейте, штат Теннесси.
 Университет Линкольна (Миссури) — исторически чёрный университет в Джефферсон-Сити (Миссури).
 Университет Линкольна (Пенсильвания) — исторически чёрный университет в Оксфорде, штат Пенсильвания.
 Линкольн-Юниверсити — статистически обособленная местность в тауншипе Лоуэр-Оксфорд, округ Честер, штат Пенсильвания.
 Университет Небраски-Линкольна — университет в городе Линкольн, штат Небраска.

Другие страны 
 Университет Линкольна (Новая Зеландия) — колледж в Линкольне, Новая Зеландия.
 Линкольнский университет — исследовательский университет в Линкольне, Англия.

См. также 
 
 
 
 
 Акты Моррилла — школы, созданные согласно этому закону, иногда называют университетами Линкольна, так как Линкольн подписал первый «Акт Моррилла».